Herlaar (oder Herlaer) ist der Name mehrerer historischer geografischer Objekte im niederländischen Sprachraum:
 Herlaar in Sint-Michielsgestel (Nordbrabant) ist ein frühmittelalterliches Lehen, aus dem nach der Zusammenlegung mit dem Lehen Gestel der Ort Sint Michielsgestel entstand, hierzu gehören
 Kasteel Oud-Herlaar und 
 Kasteel Nieuw-Herlaar  
 Schloss Herlaar in Herenthout (Provinz Antwerpen) war die Residenz der Herren von Herenthout
 Nieuw Herlaer ist ein Ortsteil von Amsterdam

Herlaar ist der Familienname folgender Personen:
 Noortje Herlaar (* 1985), niederländische Schauspielerin und Sängerin